Doumbia è un cognome ivoriano. Può riferirsi a:
 Almamy Doumbia, calciatore classe 1983
 Sadio Doumbia, tennista francese
 Seydou Doumbia, calciatore classe 1987, attaccante.
 Tongo Hamed Doumbia, calciatore classe 1989, difensore.